Президент Азербайджанского Национального Правительства () — глава Демократической Азербайджанской Республики, который, согласно Законодательству АНП, представлял АНП внутри страны и во внешних сношениях и являлся гарантом территориальной целотности АНП. Первым и последним президентом был Сеид Джафар Пишавари, который был членом и лидером Азербайджанской Демократической Партии.

История 

В 1945 году войска СССР вошли в Южный Азербайджан как подмога повстанцам движения "Азер 21", в результате чего образовалось новое независимое исламское социалистическое государство — Национальное Правительство Азербайджана. Был создан Меджлис Азербайджанского Народа и единственная партия — Демократическая партия Азербайджана. Меджлис выбрал президентом главу движения — Сеид Джафара Пишавари. После того, как Южный Азербайджан был снова оккупирован Ираном, Демократическая Республика Азербайджан и должность Президента Республики вошли в историю.

См. также 
 Демократическая Республика Азербайджан
 Сеид Джафар Пишевари
 Иранский Азербайджан

Азербайджан
Списки политиков Азербайджана
Списки:Азербайджан